

Mitologia 
 Sterope (o Asterope) – personaggio della mitologia greca, ciclope
 Sterope (o Aèrope) – un personaggio della mitologia greca, figlia di Catreo e madre di Agamennone e Menelao
 Sterope (o Erope) – un personaggio della mitologia greca, figlia di Cefeo e madre di Aeropo avuto con Ares
 Sterope – personaggio della mitologia greca, una delle Pleiadi madre o moglie di Enomao
 Sterope – personaggio della mitologia greca, figlia di Portaone ed Eurite e madre delle sirene
 Sterope – personaggio della mitologia greca, figlia di Acasto
 Sterope – personaggio della mitologia greca, figlia di Pleurone e Santippe
 Sterope (o Asterope) – personaggio della mitologia greca, figlia di Pelia e di Anassibia
 Sterope (o Asterope od Esperia) – personaggio della mitologia greca, amata da Esaco. Morì morsa da un serpente

Natanti 
 Sterope – nave carboniera affondata durante la prima guerra mondiale

Note

Pagine correlate 
 Asterope